Дунавска монархија се може односити на:

 Хабзбуршка монархија
 Аустроугарска